Fun Factory puede referirse a:

Fun Factory, una empresa alemana fabricante de juguetes eróticos.
Fun Factory, una banda alemana de Eurodance.
Fun Factory, álbum sencillo del grupo musical fromis_9 de 2019.